Painting the Corners: The Best of Fastball (Pintando as Esquinas: O Melhor de Fastball) é a primeira e única coletânea, até o momento, da banda americana de rock Fastball, lançado em 27 de Agosto de 2002.

Faixas 

Álbuns lançados pela Hollywood Records
Álbuns de grandes êxitos de 2002
Álbuns de Fastball